Kabinett Boris Johnson steht für folgende Regierungen: 

* Kabinett Boris Johnson I, von Ende Juli 2019 bis Mitte Dezember 2019 amtierendes Kabinett des Vereinigten Königreichs
 Kabinett Boris Johnson II, von Mitte Dezember 2019 bis Anfang 2022 amtierendes Kabinett des Vereinigten Königreichs